Ханья — многозначный термин. Может означать:

 Ханья — город в Греции, на острове Крит.
 Ханья (дим) — община (дим) в Греции.
 Ханья (ном) — ном в Греции, занимает западную оконечность острова Крит.
 Ханья (залив) — залив на острове Крит.

См. также 
 Иоаннис Даскалояннис (аэропорт)
 Хаанья (возвышенность)
 Хания